Srednji Vrh (Dobrova - Polhov Gradec)
 Srednji Vrh (Kranjska Gora)